Оле́г Васи́льевич Кры́са (, ; род. 1 июня 1942, Ухане) — советский и американский скрипач и музыкальный педагог украинского происхождения. Заслуженный артист Украинской ССР (1970).

Солист Украинской филармонии, профессор Киевской государственной и Московской государственной консерваторий, профессор института имени Гнесиных в Москве. С 1989 года — профессор в Истменовской школе музыки в г. Рочестер (штат Нью-Йорк, США).

Биография 
Родился 1 июня 1942 года на Волыни в селе Ухане (, ) (ныне гмина Ухане Люблинского воеводства Польши). В 1945 году, сразу по окончании войны, семья переехала во Львов. В семье не было ни одного профессионального музыканта, но мать часто пела. Отец хотел, чтоб мальчик занимался фортепиано, однако мать настояла на скрипке.

Скрипкой начал заниматься с шести лет. Первый учитель — Константин Михайлов, преподаватель львовской специализированной музыкальной школы-десятилетки имени Соломии Крушельницкой, ученик знаменитого скрипичного педагога С. П. Коргуева. У Михайлова Крыса отучился весь школьный цикл — одиннадцать лет. После окончания школы в 1960 году Олег Крыса поступил в МГК имени П. И. Чайковского в класс Д. Ф. Ойстраха.
После окончания консерватории Олег Крыса работал солистом Киевской филармонии. Через шесть лет он вновь уехал в Москву, где как первый скрипач возглавлял прославленный ансамбль — Квартет имени Бетховена (1977—1987).

Музыкально-педагогическую деятельность начал с заведования кафедрой скрипки КГК имени П. И. Чайковского. Затем были профессура в Институте имени Гнесиных и в МГК имени П. И. Чайковского.

В 1989 году в эпоху горбачёвской «перестройки» переехал в США.

Как солист Олег Крыса выступает по всему миру с ведущими оркестрами и дирижёрами, в том числе на таких музыкальных фестивалях как — «Московские звезды», «Пражская весна», «Варшавская осень», Венский музыкальный праздник, ежегодный музыкальный фестиваль в Шлезвиг-Гольштейне (Германия), фестиваль Международной академии имени Баха (Штутгарт), Орегонский фестиваль Баха в Юджине; фестивали в Уиннипесоки, Парк Сити (Юта), Таунсвилле, Перте, Веллингтоне.

Как поборник современной музыки, Олег Крыса впервые исполнил многие произведение таких авторов, как Альфред Шнитке, Валентин Сильвестров, М. М. Скорик, Вирко Балей, Вячеслав Артёмов — с которыми Олега Крысу сближала и далее связывает личная дружба.

В последние годы музыкант часто гастролирует в России и Украине.

Дебюты 
 Карнеги Холл, 1971
 Кеннеди-Центр, 1990

Премии, звания, награды 
 Международный конкурс скрипачей имени Венявского, 2-я премия (1962)
 Конкурс скрипачей имени Паганини (Генуя), 1-я премия (1963)
 Международный конкурс имени П. И. Чайковского (Москва), 3-я премия (1966)
 Монреальский международный конкурс исполнителей, 2-я премия (разделил с Гидоном Кремером) (1966)
 Заслуженный артист Украинской ССР (1970)
 премия Ленинского комсомола (1970) — за концертные программы 1968—1969 годов и высокое исполнительское мастерство

Семья 
 Жена — пианист Татьяна Чекина (), в 2013 году погибла в ДТП.
 Сыновья: Петр — скрипач; Тарас — скрипач и дирижёр
 Брат: Богдан Крыса — скрипач, преподаватель Киевской музыкальной академии

Дискография 
Около сорока дисков совместно с фирмами: «Мелодия», BIS Records, Triton (Discordia), Lydian, PolyGram-Polska, Troppe Note/Cambria, «Russian Disk» (США)
Выборочные записи
 Schnittke: Works for Violin and Cello (BIS, 2004)
 Schnittke: Violin Sonatas Nos.3 & 4. (BIS, 2004)
 Prelude in Memoriam Shostakovich (BIS, 2004)
 Ravel/Martinu/Honegger/Schulhoff (BIS, 1998)
 Bloch: Concerto For Violin And Orchestra/Poems Of The Sea/Suite Symphonique (BIS, 1995)
 The Leontovych String Quartet • Shostakovitch/Tchajkovsky (Greystone Records, ASIN: B000FEU70Y)

Библиография 
 Oleh Krysa. — in: Samuel Applebaum, Mark Zilberquit. «The Way They Play». Book 14. — Neptune, N.J.: Paganiniana Publications, 1986, p. 115—171. ISBN 0866220100

Ссылки 
 Персональная страница 
 Веб-сайт Истменской музыкальной школы в Рочестере 
 «Я б, наверное, вернулся в Украину…» — «Зеркало Недели», № 41(720) 1—8.11.2008
 Интервью gazeta.ua, 18.01.2008
 Виктор Юзефович: Обаяние уравновешенности. — ж-л «Вестник», № 5(238), 29.02.2000
 Пресс-конференция в Барнауле (декабрь 2006)
 Интервью гезете «День», № 237, 22.12.1999
 Людмила Носарева: Виртуозное шествие львовских виртуозов. — «Зеркало Недели», № 21(396) 8—14.06.2002

Персоналии:Львов
Академические музыканты СССР
Академические музыканты Украины
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Московской консерватории
Преподаватели Киевской консерватории
Русские эмигранты третьей волны в США
Лауреаты Международного конкурса имени П. И. Чайковского